ou U-2 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard :
 L'Unterseeboot 2, de type , sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1908 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale comme sous-marin d'entrainement afin d'être sabordé en 1919.
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire :
 UB-2, un sous-marin de type  lancé en 1915 et qui a été sabordé en 1919.
 UC-2, un sous-marin de type  lancé en 1915 et qui a été coulé le .
 L'Unterseeboot 2, un sous-marin de type II.A, a été lancé en 1935 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .
 L'Unterseeboot 2, un sous-marin de type 201, a été lancé en 1966 pour la Bundesmarine et démoli en 1993.

 ou U-2 ou U-II peut faire référence également à :
 L'Unterseeboot 2, de type  pour la Marine austro-hongroise, a été construit en 1911 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale et cédé à l'Italie en 1920.

Références 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1900
Bateau des années 1940